Le avventure di Topo Gigio – film italiano del 1961
 Le avventure di Topo Gigio – fumetto italiano del 1994